Brave:
 Brave (альбом) — шестой студийный альбом американской певицы Дженнифер Лопес
 Brave (веб-браузер) — веб-браузер со свободным и открытым исходным кодом на основе веб-браузера Chromium.

См. также 
 Храбрая сердцем () — полнометражный компьютерный мультфильм компании Pixar
 Храбрец (фильм) () — режиссёрская работа Джонни Деппа